Ги́зи (, ) — немецкая и итальянская фамилия:

 Гизи — район Афин.
 Гизи, Габриэла (род. 1946) — немецкая актриса.
 Гизи, Грегор (род. 1948) — немецкий адвокат и политик.
 Гизи, Джузеппе (1906—?) — итальянский футболист, брат Эрнесто.
 Гизи, Диана (1547—1612) — имя, под которым иногда ошибочно описывают итальянскую художницу Диану Скультори.
 Гизи, Клаус (1912—1999) — немецкий политик, министр культуры ГДР.
 Гизи, Эрнесто (1904—1984) — итальянский футболист, брат Джузеппе.